Det finns flera kända personer med namnet Conley:

Arthur Conley (1946–2003), amerikansk soulsångare och låtskrivare
Benjamin F. Conley (1815–1886), amerikansk politiker, republikan, guvernör i Georgia
Darlene Conley (1934–2007), amerikansk skådespelare
Mike Conley (född 1962), amerikansk trestegs- och längdhoppare

Se även
Conley, Georgia

Externa länkar

Engelska efternamn